Финал четырёх розыгрыша Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2015/16 прошёл в Стамбуле на «Улкер Спортс Арена» с 15 по 17 апреля 2016 года. Победителем Евролиги в третий раз стал российский клуб «УГМК» из Екатеринбурга, который обыграл в финале своих соотечественников «Надежду». Самым ценным игроком финала четырёх была признана Дайана Таурази из «УГМК»

Арена

Команды

История встреч 

 Примечание: * — финальный матч Евролиги, ** — финальный матч Суперкубка

Сетка

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы
 *- технический фол

Итоговое положение участников Финала четырёх 

 Примечание: В скобках указано количество выступлений в финальных турнирах (Финал четырёх, Финал восьми) Евролиги с сезона её образования (1991/92)

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2016 год в баскетболе